John Isner era il detentore del titolo da due anni ed aveva raggiunto almeno la finale dal 2012, ma è stato sconfitto al secondo turno da Reilly Opelka.

In finale Alex De Minaur ha sconfitto Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 7-62.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  John Isner (secondo turno)
  Taylor Fritz (finale)
  Alex De Minaur (campione)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)

 
  Frances Tiafoe (primo turno)
  Radu Albot (secondo turno)
  Jordan Thompson (primo turno)
  Ugo Humbert (secondo turno)

Qualificati 

  Jason Jung (primo turno)
  Kevin King (secondo turno)

  Kwon Soon-woo (secondo turno)
  Kamil Majchrzak (primo turno)

Wildcard 

  Grigor Dimitrov (primo turno)
  Cole Gromley (primo turno)

  Jack Sock (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2019